Одая:

Молдавия 
 Одая — село в Ниспоренском районе.
 Одая — село в Шолданештском районе.

Украина 
 Одая — посёлок, подчинён Могилёв-Подольскому городскому совету Винницкой области.
 Одая — село в Голованевском районе Кировоградской области.